

Niemcy 
 Heng – dzielnica gminy targowej Postbauer-Heng w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz

Chiny 
 Heng – powiat w Chinach, w regionie autonomicznym Guangxi, w prefekturze miejskiej Nanning

Osoby 
 Helen Heng – singapurska badmintonistka

Inne 
 Heng – chińskie nazwisko
 Heng – litera

Zobacz też 
 Postbauer-Heng